Dubóvoie (raion de Beriózovka), poble del territori de Perm, a Rússia
 Dubóvoie (Sakhalín), poble de la província de Sakhalín, a Rússia
 Dubóvoie (Tula), poble de la província de Tula, a Rússia